Arches (Cantal)
 Arches (Vosges)